Aceratoneuromyia är ett släkte av steklar som beskrevs av Girault 1917. Aceratoneuromyia ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Finglanssteklar
Aceratoneuromyia